Radio Silence může být:

 Radio Silence (album, Blue Peter) – album skupiny Blue Peter z roku 1980
 Radio Silence (album, Boris Grebenščikov) – album hudebníka Borise Grebenščikova z roku 1989
 Radio Silence (album, Talib Kweli) – album rappera Taliba Kweliho z roku 2017
 Radio Silence (skupina) – britská hudební skupina
 Radio Silence Productions – čtveřice amerických filmařů